Eugène Verboeckhoven, un peintre belge (1798 - 1881).
 Louis Verboeckhoven, peintre de marines belge
 Marguerite Verboeckhoven''', une peintre belge (1865 - 1949).